Özge Nur Yurtdagülen (ur. 6 sierpnia 1993 w Stambule) – turecka siatkarka grająca jako środkowa. Od sezonu 2019/2020 występuje w drużynie THY Spor Kulübü.

Sukcesy klubowe 
Mistrzostwo Turcji:
  2013, 2017, 2021
Klubowe Mistrzostwa Świata:
  2017
  2016
Liga Mistrzyń:
  2017

Sukcesy reprezentacyjne 
Liga Europejska:
  2014
Mistrzostwa Świata U-23:
  2015
Volley Masters Montreux:
  2016
Igrzyska Śródziemnomorskie:
  2018

Przypisy 

Tureckie siatkarki
Siatkarki Yeşilyurt SK
Siatkarki Galatasaray SK
Ludzie urodzeni w Stambule
Urodzeni w 1993